La palabra Marchena puede designar a:

Lugares 
 Marchena, municipio de la provincia de Sevilla;
 Marchena (Lorca), pedanía de Lorca, en Murcia;
 Marchena (Jaén), pedanía del municipio de Santiago-Pontones en la provincia de Jaén;
 Marchena (Alpujarra), lugar de la Alpujarra Almeriense, donde existió un castillo medieval cabeza de la Taha de Marchena.
 Marchena (Granada), pedanía en la provincia de Granada.

Personas 
 Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.
 Carlos Marchena, futbolista sevillano.
 Pepe Marchena (cantaor), cantaor flamenco.
 Pepe Marchena (bailaor), bailaor flamenco.